Testament je lahko:

 Oporoka - pravni akt o dedovanju
 Testament (skupina) - ameriška Heavy metal skupina
 Veliki Testament - zbirka pesmi Francoisa Villona
 Testament - delo Janka Kersnika